

Geografia 
 Creech St Michael – villaggio con status di parrocchia civile nel Taunton Deane, in Inghilterra

Persone 
 Don Creech – attore e doppiatore statunitense
 Sharon Creech – scrittrice statunitense

Altro 
 Creech Air Force Base – base aerea militare dell'United States Air Force gestita dall'Air Combat Command